Sörby församling kan syfta på:
Sörby församling, Skara stift, en f.d. församling i Skara stift
Sörby församling, Lunds stift, en f.d. församling i Lunds stift
Sörby församling, Linköpings stift, en f.d. församling i Linköpings stift